Именин — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Именин — агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области.
 Именин — деревня в Кобринском районе Брестской области.

См. также